Чемпионат России по баскетболу 2018/2019 — 28-й сезон Премьер-лиги, соревнования среди женских баскетбольных клубов, организованного Российской федерацией баскетбола.

Победителем сезона стал баскетбольный клуб «УГМК» из Екатеринбурга, обыгравший в финальной серии плей-офф курское «Динамо» со счётом 3:0.

Регламент 
Регулярный чемпионат проходит в два этапа. Сначала десять участников играют в два круга (с 3 октября 2018 года по 1 марта 2019 года) с разъездами по одной игре дома и на выезде (18 игр для каждой команды).
По результатам регулярного чемпионата образуется «сетка» плей-офф: 1-е место — 8-е место, 2 — 7, 3 — 6, 4 — 5.Серия 1/4 финала проводится до двух побед по схеме 1+2: 1-я игра проводится на площадке команд, которые классифицировались с наибольшим «номером» в сетке плей-офф, 2-я и, при необходимости, 3-я игра проводятся на площадке команд, которые классифицировались с наименьшим «номером» в сетке плей-офф.Полуфинал, Финал и игры за 3-е место проводятся до трех побед по схеме 2+2+1: 1-я, 2-я и при необходимости 5-я игра проводятся на площадке команд, указанных первыми в сетке плей-офф, 3-я и при необходимости 4-я игра проводятся на площадке команд, указанных вторыми.Команды выбывшие в серии 1/4 финала и команды занявшие 9-10 места на Регулярном этапе играют в турнире за 5-10 место в два круга (с 28 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года) с разъездами по одной игре дома и на выезде (10 игр для каждой команды).

Участники 
В женскую Премьер-лигу Чемпионата России по баскетболу 2018/2019 зарегистрировалось 10 команд. Заявку на участие в лиге не подал баскетбольный клуб «Казаночка» (Казань).

Регулярный чемпионат

Результаты матчей 
 •

Турнирная таблица

Личная статистика

Плей-офф 

В стадии плей-офф принимают участие 8 лучших команд Премьер-лиги.

Матчи за 5 — 10-е места 
Участники играют в два круга (с 28 марта 2019 года по 30 апреля 2019 года) с разъездами по одной игре дома и на выезде (10 игр для каждой команды). В распределении мест учитываются результаты игр между командами на регулярном этапе.
 •

Турнирная таблица за 5 — 10-е места

ФИНАЛ

Итоговое положение

Лучшие

По версии РФБ

Лидеры сезона

Очки

Подборы

Передачи 

</small>

Перехваты

Блок-шоты

Коэффициент полезности 

</small>

Примечания

Ссылки 
 

2018 год в баскетболе
2019 год в баскетболе